Râul Sărăturii se poate referi la:

 Râul Sărăturii - afluent al râului Olt
 Râul Sărăturii - afluent al râului Plescioara

Vezi și 
 Râul Sărata (dezambiguizare)
 Râul Sărătura (dezambiguizare)

Toponime românești